

Села:
 Підгірне — Автономна Республіка Крим, Феодосійська міська рада
 Підгірне — Волинська область, Луцький район
 Підгірне — Дніпропетровська область, Кам'янський район
 Підгірне — Дніпропетровська область, Нікопольський район
 Підгірне — Донецька область, Кальміуський район
 Підгірне — Закарпатська область, Хустський район
 Підгірне — Запорізька область, Бердянський район
 Підгірне — Запорізька область, Василівський район
 Підгірне — Запорізька область, Запорізький район, Новомиколаївська селищна громада
 Підгірне — Запорізька область, Мелітопольський район
 Підгірне — Луганська область, Довжанський район
 Підгірне — Львівська область, Львівський район
 Підгірне — Одеська область, Білгород-Дністровський район
 Підгірне — Одеська область, Болградський район, Бородінська селищна громада
 Підгірне — Одеська область, Болградський район, Тарутинська селищна громада
 Підгірне — Полтавська область, Кременчуцький  район
 Підгірне — Полтавська область, Полтавський район
 Підгірне — Севастополь, Балаклавський район, Севастопольська міська рада
 Підгірне — Хмельницька область, Хмельницький район
 Підгірне — Чернігівська область, Новгород-Сіверський район
 Підгірне — Чернігівська область, Чернігівський район

Див. також 
 Гірне
 Нагірне